El término arroyo Sarandí puede referirse a:

arroyo Sarandí (Artigas): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas afluente del arroyo Cuaró Grande.

Arroyo Sarandí (Arroyo Tres Cruces Grande): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas afluente del arroyo Tres Cruces Grande.

Arroyo Sarandí (Arroyo Yacuy, Salto): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Salto afluente del arroyo Yacuy.

Arroyo Sarandí (Arroyo Yacuy, Artigas): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas afluente del arroyo Yacuy.

arroyo Sarandí (Durazno): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Durazno.

arroyo Sarandí (Flores): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Flores.

arroyo Sarandí (Cerro Largo): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Cerro Largo.

arroyo Sarandí (Florida): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Florida.

arroyo Sarandí Grande (Colonia): curso de agua uruguayo que atraviesa al departamento de Colonia.

arroyo Sarandí Grande: curso de agua uruguayo que atraviesa al departamento de Treinta y Tres.

arroyo Sarandí de Barcelo: curso de agua uruguayo que atraviesa al departamento de Cerro Largo.

arroyo Sarandí Grande (Maldonado): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Maldonado.

arroyo Sarandí (Provincia de Buenos Aires): curso de agua argentino que atraviesa el partido bonaerense de Avellaneda.